Коикојан де лас Флорес има више значења:

 Општина Коикојан де лас Флорес (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Коикојан де лас Флорес (Коикојан де лас Флорес, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику